CAJ steht für:
 Christliche Arbeiterjugend, einem Jugendverband der katholischen Kirche
 Canadian Association of Journalists, die Vereinigung kanadischer Journalisten
 Committee on the Administration of Justice, eine Nichtregierungsorganisation, die die Einhaltung der Menschenrechte in Nordirland überprüft

caj steht für:
 Chané (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Varietät von Terêna (Sprache) der indigenen Terêna, eine der Arawak-Sprachen in Argentinien and Bolivien 

CAJ